Дольск (польск. Dolsk; укр. Дольськ) — название населённых пунктов:

Польша 
 Дольск — город в Сьремском повяте Великопольского воеводства.
 Дольск (гмина) — гмина (волость) в Сьремском повяте Великопольского воеводства.

Россия 
 Дольск — деревня в Трубчевском районе Брянской области.

Украина 
 Дольск — село в Любешовском районе Волынской области.
 Дольск — село в Турийском районе Волынской области.